Henryk Bednarski (ur. 1934) – polski socjolog, polityk, działacz komunistyczny
 Henryk Bednarski (1882–1945) – polski taternik, ratownik TOPR, narciarz i instruktor narciarski